

Patronyme

Noms simples 
William de Longchamps (mort en 1197), lord chancelier, justiciar et évêque d'Ely ;
Nigel de Longchamps  (1190-1200), auteur satirique  et poète anglo-normand ;
Étienne de Longchamps (mort en 1214) chevalier anglo-normand ;
Charles de Longchamps (1768-1832), auteur dramatique français ;
 Patrick Longchamps (né en 1944), réalisateur belge ;
Marie-Josée Longchamps (née en 1948), comédienne et animatrice québécoise ;
Renaud Longchamps(né en 1952), poète  québécois ;
Ines Des Longchamps, actrice française.

Noms composés 
Jean-Louis-Auguste Loiseleur-Deslongchamps (1774-1849), botaniste français ;
Auguste-Louis-Armand Loiseleur-Deslongchamps (1805-1840), indianiste français
Philippe Loiseleur des Longchamps Deville (1923-2003), historien français ;
 Famille de Selys Longchamps
Michel-Laurent de Sélys Longchamps (1759-1837), député belge ;
Edmond de Sélys Longchamps (1813-1900), homme politique et entomologiste belge ;
Jean de Selys Longchamps (1912-1943), officier de cavalerie belge

Toponyme

Longchamps, ville de la province de Buenos Aires

Longchamps, village de la commune de Bertogne, Province de Luxembourg, (Région wallonne).
 Longchamps, village de la commune d'Éghezée, Province de Namur (Région wallonne).
 Longchamps, hameau de la commune de Berloz, Province de Liège (Région wallonne).
 Longchamps, hameau de la commune de Waremme, Province de Liège (Région wallonne).

Longchamps, commune française située dans le département de l'Eure et la région Haute-Normandie.
 Longchamps, ancienne commune française de l'Aisne, aujourd'hui intégrée à Vadencourt.
 Longchamps-sur-Aire, commune française de la Meuse

Voir aussi 

 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France